Ранчо Нуњез има више значења:

 Ранчо Нуњез, Колонија Теколоте Батакез (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Нуњез (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику